Butler Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Butler Hill (Maine)	
 Butler Hill (Missouri)	
 Butler Hill (Montana)	
 Butler Hill (Ohio)	
 Butler Hill (Oklahoma)	
 Butler Hill (Oregon)	
 Butler Hill (Pennsylvania)	
 Butler Hill (South Carolina)	
 Butler Hill (Marshall County, Tennessee)	
 Butler Hill (Morgan County, Tennessee)	
 Butler Hill (Texas)	
 Butler Hill (Washington)